Ken Terauchi – tuffatore giapponese
 Hisaichi Terauchi – generale giapponese
 Terauchi Masatake – militare e politico giapponese